C16H20N2 – formula molecolare della 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina
C16H20N2 – formula molecolare della feniramina

Formule molecolari